Strobel puede referirse a:

 Strobel, barrio de la ciudad de Diamante, Argentina;
 Estación Strobel, estación de ferrocarril en Diamante, Argentina;
 Pellegrino Strobel (1821-1895), naturalista italiano;
 Gary A. Strobel (1938-), microbiólogo, micólogo, fisiólogo vegetal y naturalista estadounidense;
 Matías Strobel, jesuita que misionó en el norte de la Patagonia a mediados del siglo XVIII;
 Lago Strobel, lago de la Argentina; o
 Meseta del lago Strobel, accidente geográfico de la Argentina.